Сезон 2007 года стал для ФК «Спартак» Москва 16-м в чемпионатах России высшего дивизиона, 6-м в Премьер-лиге.

Команда 2007 

18 октября 2007 года Дмитрий Торбинский сообщил главному тренеру Станиславу Черчесову о своём окончательном решении не подписывать новый контракт и покинуть клуб по окончании сезона, несмотря на это Черчесов продолжал ставить его в стартовый состав. Решение вызвало большой резонанс в СМИ и среди болельщиков «Спартака».

Трансферы 

Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2007:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2007:

Чемпионат России 2007 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2007

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Суперкубок России 2007 
Основная статья: Суперкубок России по футболу 2007

Результат матча

Статистика

Кубок России 2006/2007 
Основная статья: Кубок России по футболу 2006/2007

Кубок для Спартака начался в 2006-м году двумя матчами с екатеринбургским «Уралом» (1/16 финала). Выиграв на выезде 1:0 и сыграв дома в ничью 2:2 «Спартак» пробился в 1/8 финала, где уже в 2007 году продолжил поход на кубком.

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учётом матчей 1/16 финала с Уралом из Свердловской области, которые были сыграны в 2006 году.

Кубок России 2007/2008 
Основная статья: Кубок России по футболу 2007/2008

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок УЕФА 2006/2007 
Основная статья: Кубок УЕФА 2006/2007

Свою еврокубковую компанию сезона 2006/2007 «Спартак» начал летом 2006-го года со второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов против молдавского «Шерифа». Сыграв оба матча в ничью и пройдя дальше только благодаря забитому мячу на выезде, «Спартак» в третьем отборочном раунде прошёл чешский «Слован» и попал в групповой этап Лиги Чемпионов. Где занял третье место в группе с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и лиссабонским «Спортингом», которое позволило команде участвовать в 1/16 Кубка УЕФА весной следующего года.

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Лига Чемпионов 2007/2008 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2007/2008

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок УЕФА 2007/2008 
Основная статья: Кубок УЕФА 2007/2008

Квалификация

Групповой турнир

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учётом матчей с марсельским «Олимпиком» (1/16 финала), которые были сыграны в 2008 году.

Чемпионат России 2007 (молодёжные составы)

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Первого канала

Турнирная таблица

Финал

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Torneo Mondiale di Calcio di Viareggio 2007 
Основная статья: Турнир Вияреджо

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Список матчей возможно неполный.

Молодёжный состав 

 Информация о матчей дублирующего состава неизвестна.

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Статистика ФК «Спартак» Москва сезона 2007 на FootballFacts.ru

2007
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2007